«Move Your Body» — песня австралийской исполнительницы и автора песен Сии Ферлер. Является четвёртым синглом в поддержку её седьмого студийного альбома This Is Acting.

О песне 
Изначально, трек был написан для колумбийской исполнительницы Шакиры, но она отказалась от него. В интервью 2015 года для журнала Rolling Stone Сия сказала: «Пусть Шакира и отказалась от песни, но вы всё равно её услышите, потому что в ней я буду звучать и петь как Шакира».

Критика 
Общая реакция на песню была смешанной. Alex McCown-Levy из The A.V. Club написал: «Move Your Body, попытка [Сии] совместить такие жанры как Straight-up Europop и Dance-floor Jam страдает от недостатка отличительных черт. Однако, песня может стать клубным хитом. Чувство бита и ритмичности заставляет вставать со стула и „двигать своим телом“ (улыбается), как это сказано в треке». Карл Уилсон из Billboard назвал песню «подавляющей», а Линдсей Золандс из The Vulture сочла её «самой забавной песней с альбома». Kathy Iandoli с сайта Idolator утверждала, что трек «делает отважную попытку сделать вещи немного проще». Автор журнала The Guardian, Kitty Empire сказала: «Нет ничего плохого в том, что бы „двигать своим телом“, если вам нравится порывистая, как тайфун поп-музыка».

Лирик-видео 
Лирик-видео было загружено на официальный канал певицы VEVO 12 января 2017 года. Видео снято в фото-студии в американском торговом центре в 1987 году при участии девочки (в исполнении Лилианы Кетчман) и её родителей в гламурной фото-сессии. Когда девочка увидела фирменный чёрно-белый парик Сии, она вырывается от родителей и бежит в костюмерную за этим париком, что бы надеть. Затем она бегает и танцует на задних планах других людей во время фото-сессии до тех пор, пока её не ловят родители, что бы увезти оттуда, но люди попросили родителей оставить ребёнка для того, что бы вместе продолжить фотографироваться и танцевать вместе с ней. Родители отпускают девочку и все веселятся.

Другие версии песни 
 Album Version (Оригинал) — 4:07
 Single Mix — 4:12
 Alan Walker Remix — 3:37

Чарты

Примечания 

Песни, написанные Сией
Песни Сии